Als Weltmeisterschaft 1946 oder WM 1946 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1946 stattgefunden haben:

 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1946, Paris (Frankreich)
 Snookerweltmeisterschaft 1946, London (Vereinigtes Königreich)
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1946, Zürich (Schweiz)
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1946, Zürich (Schweiz)

Sportveranstaltung 1946
Weltmeisterschaften nach Jahr